Hanão ou Hanão, o Navegador — almirante cartaginês da primeira metade do século V a.C. 
 Hanão, o Velho — general cartaginês da primeira parte da Segunda Guerra Púnica (pode ser o mesmo que o posterior).
 Hanão (filho de Bomílcar) — general cartaginês da segunda parte da Segunda Guerra Púnica (pode ser o mesmo que o anterior).
 Hanão, o Grande — nome de três figuras históricas de Cartago:
 Hanão I, o Grande — líder político e militar de Cartago no século IV a.C.
 Hanão II, o Grande — rico aristocrata cartaginês do século III a.C. durante a Segunda Guerra Púnica
 Hanão III, o Grande — político conservador de Cartago no século II a.C.

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história